Терек () — село в Ак-Талинском районе Нарынской области Киргизии. Административный центр Терекского аильного округа. Код СОАТЕ — 41704 210 811 01 0.

География 
Село расположено на юго-западе центральной части области, на левом берегу реки Терек (приток реки Нарын), на расстоянии приблизительно 3 километров (по прямой) к юго-востоку от села Баетово, административного центра района. Абсолютная высота — 2068 метров над уровнем моря.

Население

Известные уроженцы 
 Мусулманкулов, Молдобасан (1883—1961) — советский и киргизский акын-импровизатор, музыкант, манасчи, один из первых народных артистов Киргизской ССР (1935).

Примечания 

Населённые пункты Ак-Талинского района